Ионно-трековая технология () — метод формирования в твёрдых веществах и материалах узких каналов (треков), путём облучения (бомбардировки) частицами или тяжёлыми ионами.

Описание 
Возникновение треков, содержащих разупорядоченную область диаметром 5-10 нм, в которой и вблизи которой могут происходить локальное плавление, аморфизация и разрушение материала, является следствием радиационного повреждения. Области, возникающие вдоль треков, поддаются селективному травлению с образованием мембраны с гладкой поверхностью и малодисперсной системой пор (см. трековая мембрана). Полые квазиодномерные трековые области можно заполнять различными металлами с помощью гальванического осаждения. Например, облучение полимерных плёнок ионами криптона (Kr+) с энергией 210 МэВ, последующие электрохимическое осаждение меди в образовавшиеся трековые каналы и растворение полимерной матрицы в щёлочи дают возможность получать индивидуальные нанопроволоки. Можно получать также металлические микрощётки (нанопроволочные структуры на массивной подложке), используемые как микроволновые фильтры. В этом случае на одну из поверхностей полимерной плёнки предварительно напыляют тонкий слой металла (медь, никель), после чего проводят облучение другой стороны полимерной плёнки, электрохимическое осаждение металла в образовавшиеся треки и растворение полимера. Высокая объёмная концентрация треков в твердом теле позволяет формировать на их основе наноструктуры с существенно большей плотностью элементов, чем достигнутая в современных интегральных микросхемах.

Литература 
 Реутов В. Ф., Дмитриев С. Н. «Ионно-трековая нанотехнология» // Российский химический журнал, 2002, Т. 46, № 5, С. 74-80.
 Гусев А. И. «Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии», — М.: Физматлит, 2007. — 416 с.

Ссылки 

Нанотехнология
Радиохимия